Ё — letra do alfabeto cirílico
Yo! — programa da MTV Brasil
Yo (kana) — kana japonês que representa um mora

Desambiguações de televisão
Desambiguações de literatura